Église de la Madeleine est le nom porté par plusieurs édifices religieux :

France 

 L'église de la Madeleine d'Aix-en-Provence ;
 L'église de la Madeleine d'Albi ;
 L'église de la Madeleine de Béziers ;
 L'église de la Madeleine de Châteaudun ;
 L'église de la Madeleine de Guérande ;
 L'église de la Madeleine de Moisy ;
 L'église de la Madeleine de Mont-de-Marsan, où se déroulent aussi les fêtes de la Madeleine ;
 L'église de la Madeleine-en-la-Cité à Paris (située dans l'île de la Cité - détruite) ;
 L'ancienne église de la Madeleine, à Paris, désaffectée en 1765 et détruite en 1801 ;
 L'église de la Madeleine de Paris, souvent appelée  « la Madeleine », un temple napoléonien emblématique du style néoclassique ;
 L'église de la Madeleine de Troyes ;
 L'église de la Madeleine-et-Saint-Jean de Varenne ;
 L'église de la Madeleine de Verneuil-sur-Avre.

Pologne 
 L'église de la Madeleine de Wrocław.

Voir aussi 
 
 
 

Madeleine